«Свидание вслепую» — название художественных кинофильмов:

 Свидание вслепую (фильм, 1987) — американская комедия 1987 года.
 Свидание вслепую (фильм, 2006, США, реж. Джеймс Кич) — американская романтическая комедия 2006 года.
 Свидание вслепую (фильм, 2006, США, реж. Стюарт Уэйд) — американская комедия 2006 года.